Les Souffrances du jeune Werther est un roman de Goethe publié en 1774 ;
 L'Effet Werther est un phénomène sociologique aussi appelé « suicide mimétique » ;
 Werther est un opéra de Jules Massenet (1892) ;
 Werther est une œuvre symphonique (avec récitant) de Gaetano Pugnani (fin ) ;
 Un Werther's Original est un caramel ;
 Lionel Werther de Cesti (1846-?) est un aventurier français.

Toponymie 
 Werther, commune allemande de l'arrondissement de Nordhausen, en Thuringe ;
 Werther (Westf.), ville allemande de l'arrondissement de Gütersloh, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Cinéma 
 Werther est un film français réalisé par Henri Pouctal en 1910 ;
 Werther est un film français réalisé par Germaine Dulac en 1922 ;
 Les Lettres de Werther est un film belge réalisé par Paul Flon en 1923 ;
 Le Roman de Werther est un film français réalisé par Max Ophüls en 1938 ;
 Werther est un téléfilm français réalisé par Jean-Pierre Lajournade en 1968 ;
 Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werthers) est un film est-allemand réalisé par Egon Günther en 1976 ;
 Werther est un téléfilm français réalisé par Jean Manceau en 1980 ;
 Werther est un film espagnol réalisé par Pilar Miró en 1986 ;
 Werther est un film suédois réalisé par Håkan Alexandersson en 1990 ;
 Werther est un téléfilm français réalisé par Pierre Cavassilas en 1993 ;
 Le Jeune Werther est un film réalisé par Jacques Doillon en 1993 ;
 Werther est un film allemand réalisé par  en 2005.

Théâtre 
 L'École de Werther est une pièce de théâtre créée au Théâtre du Gymnase à Liège, le , et écrite par le dramaturge belge Franz Ansel en 1911-1914.

Homonymie de titre